Нежность — ласковость и мягкость по отношению к кому-либо.

 Нежность (песня) — песня композитора Александры Пахмутовой и поэтов Сергея Гребенникова и Николая Добронравова.
 Нежность (песня МакSим) — второй сингл певицы МакSим с её дебютного альбома «Трудный возраст».
 Нежность (песня, Tokio) — песня украинской группы TOKiO.
 Нежность (рассказ) — рассказ Юлиана Семёнова из цикла о Исаеве-Штирлице.
 Нежность (рассказ, 1935) — рассказ Анри Барбюса.

См. также 
 Нежность к ревущему зверю
 Нежность моя